

Santi 
San Luigi IX dei francesi, re di Francia noto anche come Luigi il Santo
San Luigi di Tolosa, vescovo francese
San Luigi Orione, sacerdote italiano
San Luigi Versiglia, sacerdote italiano e vescovo di Schiu Chow
San Luigi Maria de Montfort, sacerdote francese
San Luigi Gonzaga, gesuita
San Luigi Bertrando, frate domenicano
San Luigi Scrosoppi, sacerdote italiano

Titoli cardinalizi 
Titolo di San Luigi dei Francesi
Titolo di San Luigi Grignion de Montfort

Altro 
Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi Gonzaga situata alla periferia nord di Orbassano
Torrente San Luigi tra Mentone (Francia) e Ventimiglia (Italia)
San Luigi, frazione capoluogo di Pornassio in provincia di Imperia
Fratelli di San Luigi Gonzaga, congregazione laicale maschile di diritto pontificio
Suore Oblate di San Luigi Gonzaga, congregazione religiosa femminile di diritto pontificio

Pagine correlate 
 Chiesa di San Luigi